«The Monster» — четвёртый сингл американского рэпера Эминема с его восьмого студийного альбома The Marshall Mathers LP 2. Премьера песни состоялась 29 октября 2013 года. Сингл занимал первые строчки во многих национальных чартах, в том числе четыре недели был лидером Billboard Hot 100. Припев песни заимствован из песни Биби Рексы «Monster Under My Bed».

Видеоклип 
12 декабря 2013 года Эминем выложил в свой Twitter картинку из клипа с надписью «Coming soon…». Клип был представлен 17 декабря 2013 года на сайте YouTube. На протяжении всего видеоклипа Эминем перевоплощался в героев своих предыдущих видеоклипов и выступлений периода 1999—2002 годов. Были показаны фрагменты таких клипов, как My Name Is, The Way I Am, Lose Yourself и запись выступления с Элтоном Джоном на церемонии награждения «Грэмми» 2001 года.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

См. также 
Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2014 года (Billboard)

Примечания 

Песни Эминема
Песни Рианны
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни, написанные Эминемом
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение
Хип-хоп-песни